

Patronyme 
 Marcel Marie Auguste Chauvenet (né en 1906), sculpteur et médailleur français.
 William Chauvenet (1820 – 1870), professeur de mathématiques, d'astronomie, de navigation, et de topographie français puis naturalisé américain.

Autres 
 Prix Chauvenet, prix Chauvenet est ainsi nommé en l'honneur du professeur de mathématiques américain William Chauvenet
 Test de Chauvenet, Le test de Chauvenet permet de déterminer si une donnée (résultant d'une mesure) est aberrante par rapport aux autres valeurs.

Homonymie de patronyme
Patronyme français